AutoHotkey — свободно распространяемый язык для автоматизации выполнения задач в Microsoft Windows.

AutoHotkey является языком программирования сценариев (скриптов), приспособленным к лёгкому назначению и переназначению горячих клавиш, включая кнопки мыши и джойстика. Скрипты представляют собой текстовые файлы, с расширением «.ahk». В комплект поставки входит утилита, позволяющая «скомпилировать» их в EXE файлы, и запускать на любом компьютере с ОС Windows, при этом в создаваемый файл могут быть включены другие файлы, извлекаемые при запуске.

AutoHotkey позволяет автоматизировать задачи пользователя Windows таким образом, какой невозможен или затруднён в других языках программирования. Кроме того, этот язык компактен, самодостаточен и работает на всех версиях Windows «прямо из коробки».

AutoHotkey можно использовать для симуляции действий клавиатуры, мыши и джойстика, запуска программ, изменения их интерфейса, управлять окнами, файлами и папками, работать с буфером обмена и системным реестром. Команды могут быть вызваны горячими клавишами.

Также имеются возможности создания GUI, отправки и приёма оконных сообщений, вызова функций DLL, обработки текста при помощи регулярных выражений.

AutoHotkey возник как ответвление проекта AutoIt, когда её автор предложил встроить более тесную поддержку горячих клавиш в AutoIt v2, но не нашёл понимания.
Так автор решил разработать собственный язык, основанный на синтаксисе AutoIt v2 и использующий некоторые возможности AutoIt v3.

В настоящее время развитие изначальной ветки — AutoHotkey 1.0 (впоследствии названной AutoHotkey Basic, Classic, Vanilla) — прекращено её создателем Chris Mallett'ом. Официальный наследник — AutoHotkey 1.1 (AutoHotkey_L) — развивается силами сообщества во главе Steve Gray (Lexikos) и fincs, эта версия предоставляет поддержку Юникода, 64-разрядной архитектуры, массивов, объектов с прототипным конструированием, а также COM и элементов управления ActiveX в GUI.

Пользователь с псевдонимом tinku99 разработал пользовательскую сборку AutoHotkey_N, позволяющая встроить интерпретатор AutoHotkey в другое приложение или язык. Он обеспечивает функциональность AutoHotkey, которую может быть сложнее реализовать на другом языке.

Пользователь с псевдонимом HotKeyIt почти в то же время выпустил на базе AutoHotkey_N свой версию AutoHotkey_H, помимо интеграции через dll, ее можно было использовать и через COM. Также была попытка реализовать защиту кода, что достигалось благодаря криптографии и антиотладочным приемам. По некоторым данным на Windows 10 наблюдается нестабильность запуска.

В настоящее время уже несколько лет происходит разработка второй версии, в данный момент находится в альфа-версии. В данной версии произведено реструктурирование синтаксиса.

О языке 
Возможности языка включают:

 Совместимость с Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008 R2 / 8 / 8.1 / 2012 / 10
 Версия для 64-битных систем.
 Поддержка Юникода.
 Запуск консольных приложений и доступ к стандартным потокам ввода-вывода.
 Запуск программ от имени другого пользователя.
 Компиляция скрипта в EXE файл.
 Включение файлов в скомпилированный файл, которые можно извлекать при запуске.
 Сжатие и защита исполняемого файла от декомпиляции.
 Создание графических интерфейсов GUI, информационных сообщений, форм ввода информации.
 Вызов функций из динамических библиотек и функций Windows API.
 Работа с реестром Windows, буфером обмена, файлами (чтение, изменение, копирование, удаление).
 Работа с объектами COM (Сomponent object modelling).
 Перехват и эмуляция клавиатурных нажатий и кликов мышки.
 Работа с окнами (особенно легко работать с графическими элементами из Windows): передвижение, скрытие, отображение, изменение размера, активизация, закрытие. К окнам можно обращаться по их заголовку, отображаемому тексту, размеру, расположению, классу, по внутренним дескрипторам (handle) Win32 API, определяемым с помощью входящей в комплект поставки утилиты WindowSpy.
 Получение информации и взаимодействие с элементами управления (особенно стандартными): поле редактирования, переключатель, список, кнопки, статусная строка и т. д., в том числе неактивными.
 Интернет: чтение HTML кода страниц и скачивание файлов, работа с FTP, отправка E-mail сообщений, работа с базами данных MySQL и SQLite.
 Работа с протоколами TCP и UDP.
 Автоматизация работы в браузерах: Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome.
 Обычные элементы высокоуровневого языка, такие как работа с циклами, функциями и переменными.
 Огромное количество функций для работы с текстом (как со строками и массивами данных, так и с отдельными символами), в том числе с регулярными выражениями в стиле Perl (используется библиотека PCRE).
 Работа со звуком и музыкой.
 Работа со сложными математическими, геометрическими и физическими расчётами (например, с тригонометрическими функциями).
 Простой синтаксис.
 AutoHotkey_H — объединённая версия в виде COM и DLL, позволяющая использовать возможности AHK в программах, написанных на других языках.
 Оптимизация и автоматизация монотонных действий (удаление, перемещение временных файлов, очистка кэш-данных, скачивание файлов).

Интерпретатор AutoHotkey имеет небольшой размер и не требует обязательной установки. Для работы достаточно основного файла, а для создания скрипта — любого текстового редактора. Для запуска без интерпретатора скрипт необходимо предварительно скомпилировать.

Для AutoHotkey существует интегрированная среда разработки под названием SciTE4AutoHotkey, основанная на бесплатном редакторе SciTE. Компилятор, вспомогательные утилиты и справочные материалы полностью интегрированы, что делает редактор стандартным окружением для разработчиков, использующих AHK. Компилятор AHK и среда разработки SciTE легко устанавливаются и в дополнительной настройке не нуждаются.

Подобно другим скриптовым языкам, AutoHotkey — язык третьего поколения, использующий классическую модель и переменные вариантного типа, позволяющие хранить различные типы данных, включая массивы.

Популярное использование AutoHotkey:

 Разработка утилит для Microsoft Windows.
 Мониторинг веб-сайтов, сетей.
 Дефрагментация дисков и резервное копирование.
 Переназначение клавиш, глобально или у отдельных программ
 Управление мышкой с помощью клавиатуры или джойстика
 Слежение за системой, автоматическое выполнение некоторых действий по желанию пользователя.
 Создание ботов/читов/помощников/биндеров к играм. Боты позволяют автоматизировать некоторые действия в играх, в результате пользователь может быстрее добиться нужного результата.

Для упрощения разработки графических интерфейсов существует визуальный редактор SmartGUI Creator.

Исходный код AutoHotkey всех версий на языке C++ доступен для загрузки на GitHub.

Текущая версия языка доступна для скачивания на официальном сайте проекта, также как и предыдущие релизы.

Примеры 
Программа «Привет, мир»:; Выводит стандартное окно с названием «Пример», надписью «Привет, мир!» и кнопкой «ОК».
MsgBox, 0, Пример, Привет, мир!Создание диалогового окна:; Выводит диалоговое окно с кнопками «Да» и «Нет». В случае нажатия «Да» — выход из программы.
MsgBox, 4, Вопрос, Хотите выйти из программы? 
IfMsgBox, Yes
    ExitApp
else
    MsgBox, Спасибо что остались с нами.

Запуск блокнота:
Run, notepad.exe

Будильник на 12 часов и 00 минут:
SetTimer, CheckTime, 300 ; Установка таймера на метку раз в 300 миллисекунд.
return ; Конец раздела автоматического выполнения. Сценарий приостанавливается, пока не сработает метка.

CheckTime:
	if (A_Hour == 12 && A_Min == 00) ; Если время настало.
	{
		ToolTip, Будильник. ; Выводим сообщение.
		Sleep, 3000 ; Ждем 3 секунды.
		ToolTip ; Скрываем сообщение.
	}
returnСкрытие/Показ курсора при нажатии Win + C.; Скрывает/Показывает курсор мыши при нажатии клавиши Win + C.

OnExit, ShowCursor ; При завершении работы скрипта, показываем курсор.
return ; Конец раздела автоматического выполнения. Сценарий приостанавливается, пока пользователь не сделает что-нибудь.

ShowCursor:
	SystemCursor("On")
ExitApp

#c::SystemCursor("Toggle") ; При нажатии на Win + C показываем/скрываем курсор.

SystemCursor(status := 1)
{
	static AndMask, XorMask, $, hСursor
		, c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13 ; Системный курсор.
		, b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13 ; Пустой курсор.
		, h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11,h12,h13 ; Дескрипторы курсора по умолчанию.
	if (status = "Init" or status = "I" or $ = "") ; Инициализация при первом вызове.
	{
		$ = h ; Активный курсор по умолчанию.
		VarSetCapacity( hСursor,4444, 1 )
		VarSetCapacity( AndMask, 32*4, 0xFF )
		VarSetCapacity( XorMask, 32*4, 0 )
		system_cursors = 32512,32513,32514,32515,32516,32642,32643,32644,32645,32646,32648,32649,32650
		StringSplit c, system_cursors, `,
		Loop %c0%
		{
			hСursor := DllCall("LoadCursor", "Ptr", 0, "Ptr", c%A_Index%)
			h%A_Index% := DllCall("CopyImage", "Ptr", hСursor, "UInt", 2, "Int", 0, "Int", 0, "UInt", 0)
			b%A_Index% := DllCall("CreateCursor", "Ptr", 0, "Int", 0, "Int", 0, "Int", 32, "Int", 32, "Ptr", &AndMask, "Ptr", &XorMask)
        }
    }
	if (status = 0 or status = "Off" or $ = "h" and (status < 0 or status = "Toggle" or status = "T"))
		$ = b  ; Используем пустой курсор.
	else
		$ = h  ; Используем системный курсор.
	
	Loop %c0%
	{
		hСursor := DllCall( "CopyImage", "Ptr",%$%%A_Index%, "UInt",2, "Int",0, "Int",0, "UInt",0 )
		DllCall("SetSystemCursor", "Ptr", hСursor, "UInt", c%A_Index%)
	}
}Пример скрипта с использованием графического интерфейса:Gui, Add, Text,, Имя:
Gui, Add, Text,, Фамилия:
Gui, Add, Edit, vFirstName ym ; Параметр ym запускает новый столбец элементов управления.
Gui, Add, Edit, vLastName
Gui, Add, Button, default, OK ; Метка ButtonOK (если она существует) будет запущена при нажатии кнопки.
Gui, Show,, Простой Пример Ввода
return ; Конец раздела автоматического выполнения. Сценарий приостанавливается, пока пользователь не сделает что-нибудь.

ButtonOK:
	Gui, Submit ; Сохраняет входные данные пользователя в связанную переменную каждого элемента управления.
	MsgBox Ваша Имя Фамилия: "%FirstName% %LastName%".
GuiClose: ; Запускается при закрытии интерфейса.
ExitApp

См. также 
 AutoIt
 PowerPro
 nnCron
 Neo Sign 0f Misery

Примечания

Ссылки 
  (зеркало)
 Документация 
 Примеры 
 Форум 
 Русскоязычный раздел 
 Архив форума 
 AutoHotkey.net — проекты пользователей и Архив
 AutoHotkey 1.0 на GitHub 
AutoHotkey_L на GitHub 
AutoHotkey_N на GitHub 
AutoHotkey_H на GitHub 
 Перевод документации на русский язык 
 Обсуждение  и готовые решения  на русскоязычном форуме
 Справочник по программе автоматизации приложений AutoHotkey 

Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение только под Windows
Свободное системное программное обеспечение
Скриптовые языки